Por Rosa pode estar à procura de:
 Rossa - uma comuna na região de Piemonte, província de Vercelli, na Itália

Ver também
 Rosso

Desambiguação
Desambiguações de topônimos